

Persone 
 Ferruccio Novo (1897-1974) – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Luís Novo (1970) – ex maratoneta portoghese
 Luís Carlos Novo Neto (1988) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Nacho Novo, all'anagrafe Ignacio Gómez Novo (1979) – calciatore spagnolo con cittadinanza scozzese, di ruolo attaccante
 Osvaldo Novo (1896-1983) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Pelayo Novo García, noto semplicemente come Pelayo (1990) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Salvador Novo  (1904-1974) – poeta, saggista, drammaturgo e storico messicano

Altro
 Novo – singolo di Laura Pausini del 2018
 Novo – film di Jean-Pierre Limosin
 San Novo – frazione del comune italiano di Zibido San Giacomo
 Partido Novo – partito liberale e libertariano brasiliano

Pagine correlate
 Porto Novo (disambigua)